Er wordt een knock-out systeem gespeeld met 118 deelnemers. De spelers worden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking) van week 46/2021. Een wedstrijd is gewonnen als er vier sets zijn gewonnen. Er wordt niet om derde plek gestreden. De winnaar van de finale bemachtigd de gouden medaille, de verliezer van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

Huidige wereldkampioen Liu Shiwen zal haar titel niet verdedigen. Volgens de Chinese tafeltennisbond  hebben zij en de titelverdediger bij de mannen, Ma Long, zich niet aangemeld om de Chinese ploeg te verjongen en die spelers voor te bereiden op de Olympische zomerspelen in Parijs in 2024.

Nederland wordt vertegenwoordigd door Britt Eerland. Er doen twee Belgen mee: Nathalie Marchetti en Margo Degraef.

De 32 hoogst geplaatste spelers van week 46 hebben een beschermde plaatsing: seed 1 krijgt plaats 1, seed 2 krijgt plaats 128, seeds 5 t/m 8 loten om plaatsen 32, 33, 96 en 97. Seeds 9 t/m 16 loten om plaatsen 16, 17, 48, 49, 80, 81, 112 en 113. Seeds 17 t/m 32 loten om plaatsen 8, 9, 24, 25, 40, 41, 56, 57, 72, 73, 88, 89, 104, 105, 120 en 121. De overige 86 plaatsen worden ook via loting op 21 november bepaald. Seeds 1 t/m 8 en (middels loting) 11 en 15, krijgen de eerste ronde een bye. Spelers uit hetzelfde land spelen de eerste ronde niet tegen elkaar..

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier 

Vrouwen